Sessé se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin de Sessé y Lacasta
 Martín Sessé y Lacasta